Podsobny () ist ein Name russischer Orte:
 Podsobny (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Groß Reikeninken, 1938–1946 Reiken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Podsobny (Kemerowo), Siedlung in der Oblast Kemerowo